Arno steht für:

 ein männlicher Vorname, siehe Arn (Vorname) #Vorname Arno
 Arno (Sänger) (1949–2022), belgischer Popsänger

Geografische Objekte:
 Arno (Tyrrhenisches Meer), Fluss in der Toskana
 Arno (Ticino), Torrente in der Lombardei
 Arno-Atoll, Atoll der Marshallinseln
 Arno Lagoon, See im  County, Marshall Islands
 Arno Pit, Mine im Johnson County, Wyoming
 Arno Quarry Mine, Mine im Sheridan County, Wyoming
 Lago d’Arno, Stausee in der Lombardei 

Orte in Neuseeland:
 Arno (Neuseeland)

in den Vereinigten Staaten:
 Arno (Florida), im Alachua County
 Arno (Kalifornien), im Sacramento County – nicht mehr existent
 Arno (Missouri), im Douglas County
 Arno (Tennessee), im Williamson County
 Arno (Texas), im Reeves County
 Arno (Virginia), im Wise County

Arno ist der Familienname folgender Personen:
 Alice Arno (* 1946), französische Erotikdarstellerin
 Audrey Arno (1942–2012), deutsche Popsängerin
 Bruno Arno (1902–1990), deutscher Schauspieler, Kabarettist, Choreograph und Tänzer
 Ed Arno (1916–2008), rumänisch-US-amerikanischer Cartoonist
 Joseph Schneider von Arno (1810–1857), österreichischer Offizier

 Oliver Arno (* 1980), österreichischer Musicaldarsteller
 Peter Arno (1904–1968), US-amerikanischer Cartoonist
 Siegfried Arno (1895–1975), deutscher Schauspieler, Komiker, Sänger und Tänzer
 Walter Arno (1930–2005), deutscher Maler, Bildhauer und Grafiker